Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1970 година e 21-ви пореден.

Започва на 7 март 1970 г. и завършва на 25 октомври.

Съдържа в календара 13 старта.

Световен шампион е Йохен Ринт, който е единственият пилот в историята на Формула 1, станал шампион посмъртно. Загива на пистата Монца. В последните три състезания никой не успява да го изпревари.

Стартове

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони